Germain se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Louis Germain
 Philbert Germain
 René Gerard Antoine Germain